A Girl Like Me pode se referir à:

 A Girl Like Me (álbum de Emma Bunton), lançado em 2001
 "A Girl Like Me" (canção), single de Emma Bunton em 2002
 A Girl like Me (álbum de Rihanna), lançado em 2006

Desambiguação